Film
Nincs kiút – (Eredeti címe: No Way Out), Joseph L. Mankiewicz 1950-es amerikai filmje
Nincs kiút – (Eredeti címe: No Way Out), Roger Donaldson 1987-es amerikai filmje
Nincs kiút – (Eredeti címe: No Place to Hide), Richard Danus 1992-es amerikai filmje
Nincs kiút – (Eredeti címe: Walang kawala), Joel Lamangan 2008-as Fülöp-szigeteki filmje

Televízió
Nincs kiút – a The Walking Dead című televíziós sorozat hatodik évadjának a kilencedik részének a címe
Nincs kiút – a Helyszínelők című televíziós sorozat kilencedik évadja egyik részének a címe
Nincs kiút – a 4400 című televíziós sorozat negyedik évadja nyolcadik részének a címe

Irodalom
Nincs kiút – (Eredeti címe: Aliens: No Exit), Brian Evenson által B. K. Evenson néven írt, Alien-univerzumban játszódó, 2008-as regénye

Zene
Nincs kiút – Sub Bass Monster száma az 1999-es Félre az útból című albumról